Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2008 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 11 au .

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
Jeux olympiques